Великий Выселок () — поселок,
Новоегоровский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321883303. Население по переписи 2001 года составляет 344 (161/183 м/ж) человека.

Географическое положение 
Посёлок Великий Выселок находится в 3-х км от села Петровское и в 7-и км от села Новоегоровка.

История 
 1725 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 «Выселок», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Клуб.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Двуречанского района